Есимов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Есимов, Ахметжан Смагулович (род. 1950) — казахстанский политический деятель.
 Есимов, Беген Омарович (род. 1939) — советский и казахстанский учёный, д. геол.-минер. н., профессор, лауреат Госпремии РК в области науки, техники и образования.
 Есимов, Гарифолла Кабдыжаппарович (Гарифолла́ Еси́м; род. 1947) — советский и казахстанский религиовед и философ, специалист в области истории казахской философии, абаевед, государственный деятель.
 Есимов, Гафиз Кыдырович (род. 1947) — советский и казахстанский певец, народный артист Казахстана.
 Есимов, Ескендир (род. 1929) — советский работник сельского хозяйства, чабан, Герой Социалистического Труда.
 Есимов, Кайып-Гали — руководитель восстания 1826—1838 годов в Казахстане.
 Есимов, Руслан Жумабекович (род. 1990) — казахстанский футболист, правый защитник клуба «Иртыш».